Список высших учебных заведений Литвы — список университетов и колледжей, дающих высшее образование (третий уровень аккредитации) в Литовской республике.

Университеты 
В Литве находятся 23 университета (14 из них публичные, 8 частные, один — филиал польского университета):

Языки обучения:
 * — английский и литовский
 ** — белорусский, русский и английский
 *** — английский
 **** — английский, литовский и русский
 ***** — польский

Литовская высшая мореходная школа (:lt:Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lithuanian Maritime Academy) — единственный профильный вуз в Литве, где готовят профессиональных судоводителей, судомехаников, командиров для военно-морских сил, а также работников для портовых предприятий.

Колледжи 
В Литве находятся 24 колледжа (13 из них публичные и 11 частные):

* Языки обучения: английский и литовский;
** Языки обучения: английский, литовский, русский и немецкий.

Примечания

Ссылки 
 Даты основания взяты с сайтов университетов.
 Higher Education Institutions (number of students)
 Объявлен рейтинг коллегий и университетов Литвы // RU.DELFI, май 2015

 
Вуз
Литва